

Toponymes 

 Équateur, en anglais et espagnol, un pays d'Amérique du Sud ;
 Ecuador, une station du métro de Santiago, au Chili ;
 , un parc de la ville de Concepción, au Chili.

Titres 

 Ecuador, un récit de voyage écrit par Henri Michaux et publié en 1929 ;
 Ecuador, une chanson d'eurodance du groupe allemand Sosh, sortie en 1997.

Autres 
 Ecuador TV, une chaîne de télévision publique équatorienne ;